Zebra, a lófélék családjába tartozó emlős
 Zebra (együttes)
 Zebra (film)
 Zebra (gyalogátkelőhely)
 Zebra (kiadó)
 Zebra (zenei album)